Дильк () — английская династия.

 Дильк, Чарльз Вентворт (1789—1864) — публицист и критик; стоял во главе журнала Athaenaeum.
  (1810—1869) — сын предыдущего; один из основателей Daily News; ввёл в Англии промышленные выставки, уже раньше существовавшие на материке.
 Дильк, Чарльз-Вентворт (1843—1911) — внук публициста, политический деятель.
 Дильк, Эмилия-Фрэнсис (1840—1904) — искусствовед, жена политика.

Примечания